Яукович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яукович, Джурджина (род. 1997) — черногорская гандболистка, левая полусредняя команды «Будучность» и сборной Черногории.
 Яукович, Лазарь (?—1942) — югославский инженер, один из разработчиков моста Джурджевича, партизан Народно-освободительной войны Югославии.